

Patronyme
Winckel est un patronyme néerlandais ou flamand.

 Gustav Gotthilf Winkel (1857-1937), avocat et héraldiste allemand.

Toponymie

Winkel (Eifel), municipalité de l'arrondissement de Vulkaneifel en Rhénanie-Palatinat

Winkel, commune française du Haut-Rhin

Winkel, village néerlandais de la Hollande-Septentrionale
 Winkel, rivière néerlandais d'Utrecht

Winkel, commune suisse du canton de Zurich

Autre
Les winkels étaient les pièces de tissu triangulaires qui servaient, en fonction de leur couleur, à identifier les différentes catégories de détenus dans les camps de concentration nazi durant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Kaiserwinkl
 Reit im Winkl
Homonymie de toponyme